Войнаровский, Игорь:
 Войнаровский, Игорь Вячеславович (род. 1983) — российский актёр театра и кино, сын оперного певца и актёра Вячеслава Войнаровского.
 Войнаровский, Игорь Юрьевич (1912—2003) — советский артист оперетты, певец, заслуженный артист РСФСР (1953), народный артист РСФСР (1966).